«Лю́тер» () — британский психологический детективный сериал. Сериал был создан Нилом Кроссом, которого на его создание вдохновил Шерлок Холмс и Коломбо: своими способностями и нестандартным подходом к раскрытию преступления Лютер походит на Холмса, а формат шоу, когда зрители знают, кто преступник, но не знают как его поймают, был взят под влиянием Коломбо.

Премьера первого сезона состоялась на BBC One 4 мая 2010 года. Второй сезон, состоящий из 4 серий, был показан летом 2011 года. Третий сезон вышел в 2013 году, четвёртый — в 2015 году. 
12 июня 2017 года стало известно, что сериал продлён на пятый сезон из четырёх серий, премьера которого состоялась 1 января 2019 года.

10 марта 2023 года на Netflix вышло полнометражное продолжение «Лютера».

Сюжет 
Старший инспектор Джон Лютер работает в лондонской полиции в отделе тяжёлых и серийных преступлений. Лютер обладает выдающимися способностями в раскрытии преступлений, однако из-за своей одержимости работой и сложностей личной жизни сам ходит по краю и нередко совершает противозаконные поступки.

В начале первого сезона Лютер отказывается спасать висящего над пропастью серийного убийцу, после чего его, также переживающего психологический кризис, отстраняют от работы на 7 месяцев. В это время его жена Зои начинает встречаться с Марком Нортом, и вследствие этого требует у Лютера развод. Первым же делом Джона после вынужденного отдыха оказывается убийство родителей профессора астрофизики Элис Морган. Лютер вскоре понимает, что асоциальный вундеркинд Элис спланировала идеальное убийство, и прекращает её преследование. Та пытается испортить жизнь Лютера, но затем их отношения эволюционируют в некую дружбу.
Чуть позже скрытым участником расследуемого Лютером преступления оказывается его коллега Йен Рид. Попытки Рида исправить ситуацию невольно приводят к гибели всех участников дела, после чего он пытается убить узнавшего о его роли Лютера. Стремясь выйти на противника, Рид вламывается к Зои и ненароком убивает её. Он инсценирует преступление как якобы совершённое ревнивым Лютером, на которого начинается полицейская облава. Скрываясь от неё, Лютер прибегает к помощи Элис, Марка и своего молодого напарника Джастина Рипли, которому пособничество стоит карьеры. В итоге полиция понимает, кто на самом деле виновен в убийстве, но Элис без необходимости убивает Рида.

Во втором сезоне Элис оказывается в тюремной лечебнице, откуда сбегает с помощью Лютера, после чего покидает Лондон. Лютер начинает работать в новом отделе, сформированном Мартином Шенком, ранее проводившем внутреннее расследование против Джона. К Лютеру приходит Кэролайн Джонс, вдова преступника, наложившего на себя руки после его ареста Лютером, и просит вытащить её дочь, Дженни, из секс-индустрии. Чувствуя себя обязанным, Лютер справляется с этим, вследствие чего ему приходится защищать Дженни и выполнять противозаконные поручения порнокоролей. Параллельно ему приходится расследовать серийные убийства, совершённые поклонником истории Лондона и близнецами, перенёсшими в реальную жизнь своё соперничество в игре наподобие Manhunt.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Эпизоды

Международный показ 
Премьера первого сезона в Австралии на канале ABC1 прошла 15 октября 2010 года, а в США на канале BBC America двумя днями позже. В России премьера сериала состоялась 7 сентября 2015 года на телеканале «Перец».

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Luther Wiki

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2010 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Криминальные телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Великобритании
Телесериалы о полицейских Великобритании